Кітано (北野) — японське прізвище або топонім.

Прізвище 
 Киї Кітано (1991) — японська модель та актриса.
 Такасі Кітано (1982) — японський футболіст, воротар.
 Такесі Кітано (1947) — відомий японський режисер та актор.
 Кітано — персонаж фільму «Королівська битва».

Топоніми 
 Кітано (станція) — залізнична станція в Токіо.